Wenzel steht für:

 Wenzel (Vorname), ein männlicher Vorname
 Wenzel (Familienname) – hier zu Namensträgern

Personen (Auswahl):
 Wenzel von Böhmen (um 908–929/35), böhmischer Fürst aus der Dynastie der Přemysliden; tschechischer Nationalheld, als Heiliger verehrt
 Wenzel (Jägerndorf-Rybnik) (ca. 1440–1479), Herzog
 Wenzel von Luxemburg (Beiname: der Faule; 1361–1419), König von Böhmen und römisch-deutscher König, siehe Wenzel (HRR)
 Künstlername von Hans-Eckardt Wenzel (* 1955), deutscher Liedermacher

Weiteres:
 Wenzel (Ethnophaulismus), Stereotyp für Tschechen
 (58607) Wenzel, ein Asteroid
 Spielkartenfigur, siehe Unter

Siehe auch:
 Liste der Herrscher namens Wenzel
 Wentzel
 Wenczel
 Wenzl
 Vencel